Ločki Vrh je ime več naselij v Sloveniji:

 Ločki Vrh, občina Benedikt
 Ločki Vrh, občina Destrnik

Naselja v Sloveniji